2 kanały wodne w Polsce:
 Kanał Wielki – kanał, dopływ Kocuni
 Kanał Wielki – kanał, dopływ Kanału Piaskowego

 Canal Grande – cieśnina w Wenecji

Zobacz też 
 Wielki Kanał
 Wielki Kanał Brdy